The Gates kan syfta på:

 The Gates (bok) – en bok av John Connolly
 The Gates (TV-serie) – en amerikansk TV-serie från 2010